Польский квартет — название нескольких музыкальных коллективов:

 Польский квартет Ирены Дубиской () — струнный квартет (1930—1939)
 Польский квартет Здзислава Янке () — струнный квартет (1920—1948)
 Польский квартет Яна Таврошевича () — струнный квартет (начало 1970-х гг.)
 Польский квартет Томаша Станко () — джазовый квартет (с 1994 г.)